Kiprop ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Agnes Jepkemboi Kiprop (* 1980), kenianische Marathonläuferin
 Asbel Kiprop (* 1989), kenianischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Bernard Kiprop Kipyego (* 1986), kenianischer Langstreckenläufer
 Bernard Koech Kiprop (* 1988), kenianischer Langstreckenläufer
 Boniface Toroitich Kiprop (* 1985), ugandischer Langstreckenläufer
 Brimin Kiprop Kipruto (* 1985), kenianischer Hindernisläufer
 Charity Kiprop (* 1995), kenianische Langstreckenläuferin
 Daniel Kiprop Limo (* 1983), kenianischer Langstreckenläufer
 Edwin Kiprop Kiptoo (* 1993), kenianischer Langstreckenläufer
 Edwin Kiprop Korir (* 1987), kenianischer Langstreckenläufer
 Evans Kiprop Cheruiyot (* 1982), kenianischer Langstreckenläufer

 Fred Kiprop Kiptum (* 1974), kenianischer Marathonläufer
 Helah Kiprop (* 1985), kenianische Langstreckenläuferin
 Hosea Kiprop Rotich (* 1979), kenianischer Langstreckenläufer
 Josphat Kiprop Kiptis, (* 1993), kenianischer Langstreckenläufer 
 Kenneth Kiprop Kipkemoi (* 1984), kenianischer Langstreckenläufer
 Koech Kiprop (* 1938), kenianischer Zehnkämpfer
 Nancy Jepkosgei Kiprop (* 1979), kenianische Langstreckenläuferin
 Paul Kiprop Kirui (* 1980), kenianischer Langstreckenläufer
 Quailyne Jebiwott Kiprop (* 1999), kenianische Mittelstreckenläuferin
 Richard Kiprop (* 1989), kenianischer Langstreckenläufer
 Robert Kiprop (* 2000), kenianischer Langstreckenläufer
 Sammy Kiprop Kiptoo (* 1982), kenianischer Langstreckenläufer
 Stephen Kiprop (* 1999), kenianischer Langstreckenläufer
 Vincent Kiprop Chepkok (* 1988), kenianischer Langstreckenläufer
 Wilson Kiprop (* 1987), kenianischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Kip (Name)
 Rop